Лајнвил има више значења:
 Лајнвил (Ајова)
 Лајнвил (Алабама)